

Arts

Chansons 
 Albatross est une composition musicale du groupe de rock Fleetwood Mac sortie en 1968.
 An Albatross est un groupe de noise rock américain formé en 1999.
 The Albatross est un album du projet musical Port Blue mené par Adam Young sorti en 2008.
 Albatross est un album du groupe Big Wreck sorti en 2012.

Film 
 Albatross est un film britannique réalisé par Niall MacCormick sorti en 2011.

Sciences et techniques

Avions 
 Gossamer Albatross est un engin volant mû par la force musculaire.
 De Havilland Albatross est un avion du constructeur aéronautique britannique de Havilland Aircraft Company ;
 Grumman HU-16 Albatross est un modèle d'hydravion.
 HMAS Albatross est une base des forces aériennes de la marine australienne.

Navires 
  sont plusieurs navires de la Royal Navy.
 HMAS Albatross (plus tard HMS Albatross) est un transport d'hydravions de la Royal Australian Navy en 1928,  transféré dans la Royal Navy en 1933 il devient navire de réparation.
 SMS Albatross est un mouilleur de mines de la Kaiserliche Marine.
 MS Sally Albatross est l'ancien nom du paquebot Celestyal Crystal.

Édifice 
 Albatross est un immeuble résidentiel situé dans le quartier VII de Turku (Finlande).